Don Budge ha battuto in finale John Bromwich 6–4 6–2 6–1.

Teste di serie
 Don Budge (Campione)
 Gottfried von Cramm (semifinali)
 Henner Henkel (terzo turno)
 John Bromwich (finalista)
 Vivian McGrath (quarti di finale)
 Adrian Quist (semifinali)
 Jack Crawford (terzo turno)
 Gene Mako (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1938